Іва́шко — українське прізвище, від імені Івась, Іван

 Івашко Андрій Олександрович (1980—2022) — український військовий, що трагічно загинув під час російське вторгнення в Україну у лютому 2022 року, Герой України.
 Івашко Володимир Антонович (1932—1994), український радянський державний діяч, голова Верховної Ради УРСР у 1990
 Івашко Володимир Олександрович (народився 1965) — голова Чернігівської обласної державної адміністрації (з 3 березня 2014)
 Івашко Григорій Лазарович (1921—1945) — Герой Радянського Союзу
 Івашко Олександр Іванович (1924—1990) — Герой Радянського Союзу.
 Івашко Маркіян Володимирович (1979) — український лучник, олімпієць.
 Івашко Руслан Вікторович (1986) — український футболіст.